Freedom — третий студийный альбом американского исполнителя Эйкона, издан 2 декабря 2008 года. Первоначально альбом был назван Acquitted. Это первый альбом Эйкона, не помеченный стикером Parental Advisory. За первую неделю было продано 110,600 копий.

Позиции в чартах

Список композиций

Ссылки 

Альбомы Эйкона